Pajcha bezeichnet folgende geographischen Orte in Bolivien:

 Pajcha (Tarabuco), Ort im Municipio Tarabuco im Departamento Chuquisaca
 Pajcha (Tomave), Ort im Municipio Tomave im Departamento Potosí
 Río Pajcha, Fluss im Departamento Chuquisaca
 Pajcha Pata Lux, Ort im Municipio Anzaldo im Departamento Cochabamba